

Sigle 
 British Gas
 Battery grip

Codici 
 BG – codice vettore IATA di Biman Bangladesh Airlines
 bg – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua bulgara
 BG – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Bulgaria
 BG – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Bergamo (Italia)
 BG – codice ISO 3166-2:LR della contea di Bong (Liberia)

Informatica 
 .bg – dominio di primo livello della Bulgaria

Musica 
 B.G. – rapper statunitense

Altro 
 BG Group – azienda britannica proprietarià del marchio British Gas
 BG – targa automobilistica di Bergamo (Italia)
 BG – targa automobilistica di Belgrado (Serbia)